L'édition 2016 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Paolo Lorenzi remporte l'épreuve en simple, Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Argentin Diego Schwartzman, remplacé par Michael Berrer.

Lauréats 
Paolo Lorenzi remporte son  en simple en battant en finale Nikoloz Basilashvili. Âgé de 34 ans, il devient ainsi le plus vieux joueur de l'histoire à gagner un tournoi en simple pour la première fois.

En double, Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop remportent leur  ensemble en battant en finale Dennis Novak et Dominic Thiem. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Sport en Autriche en 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis en juillet 2016